Bezpieczna przystań (powieść)
 Bezpieczna przystań (film)
 Bezpieczna przystań (serial)